Barat peut désigner :

Toponyme 
 Barat, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kanfanar, comitat d'Istrie ;
 Barat, une localité de Croatie située dans la municipalité de Višnjan, comitat d'Istrie.

Patronymes 
 Anne-Marie Barat (née en 1948), organiste française ;
 Carl Barât (né en 1978), musicien et acteur anglais ;
 Georges Barat-Levraux (1878-1964), peintre français ;
 Jean-Claude Barat (1786-1855), militaire, dessinateur et archéologue français ;
 Jean-Marie Barat (1885- ?), footballeur français ;
 Madeleine-Sophie Barat (1779-1865), fondatrice de la Société du Sacré-Cœur de Jésus ;
 Mustapha Barat (né en 1959), producteur et acteur algérien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme